Prosalirus bitis est une espèce d'amphibiens fossiles du Jurassique inférieur du super-ordre des batraciens. C'est la seule du genre Prosalirus et de la famille des Prosaliridae.

Découverte 
Cette espèce date du Pliensbachien, soit d'il y a environ  (millions d'années). Elle a été découverte en Arizona dans la formation géologique de Kayenta.

Phylogénie 
C'est une espèce basale de la branche des salientiens qui contient les grenouilles et crapauds modernes qui forment l'ordre des anoures.

Publication originale 
  Shubin & Jenkins, « An Early Jurassic jumping frog », Nature, , , 1995, .

Liens externes

Notes et références

Références Taxinomiques

Références 

Prosaliridae
Espèce d'anoures fossile
Tétrapode du Jurassique inférieur
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1995